Fodor István (18. század) tanár
Fodor István (1768–1837) református lelkész
Fodor István (1856–1929) villamosmérnök
Fodor István (1886–1945) fényképész
Fodor István (1893–1961) újságíró, rendező, helytörténész
Fodor István (1907–2000) botanikus
Fodor István (1911–1979) színész
Fodor István (1920–2012) nyelvész
Fodor István (1933–2002) orientalista, arabszakértő, fordító
Fodor István (1937) levelezési sakkozó, szakíró
Fodor István (1938) geológus
Fodor István (1940) biológus
Fodor István (1943–2021) régész, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Fodor István (1943) Széchenyi-díjas villamosmérnök
Fodor István (1945) állatorvos, politikus, az Országgyűlés ideiglenes elnöke
Fodor István (1948) fűtésszerelő, országgyűlési képviselő
Fodor István (1953) Aranytollas vajdasági magyar újságíró 
Fodor István (1963) karatézó, kickbokszoló
Fodor István (1964) orvos, fül-orr-gégész, fotós
Fodor István Ferenc (1949-2020) Jászságért díjas helytörténész, könyvtáros, polgármester.
Fodor István (politikus, 1985–)

Jegyzetek